Prinsenwijk (Oldeberkoop), een kanaal bij Oldeberkoop, provincie Friesland 
 Prinsenwijk (Oranjewoud), een kanaal bij Oranjewoud, provincie Friesland